Раймон Депардон (; род. 6 июля 1942, Вильфранш-сюр-Сон) — французский  документального кино и . Член фотоагентства Magnum Photos.

Биография 
Депардон родился во французском городе Вильфранш-сюр-Сон.

Депардон знакомиться с фотографией в 12 лет, делает свои первые фотографии на семейной ферме в Гарет. Он учится у фотографа-оптика в Вильфранш-сюр-Сон, прежде чем переехать в Париж в 1958 году.

Депардон начинает карьеру фотожурналиста в начале 1960-х годов в парижском агентстве Далмас. В течение этого времени работает над освещением ситуации в зонах конфликтов стран: Алжир, Вьетнам, Биафра и Чад.

В 1966 году Депардон становится сооснователем агентства фотожурналистики Gamma. В 1973 году избирается директором Gamma.

В 1973 году за работу по освещению событий военного переворота в Чили удостоен золотой медали Роберта Капы.

Депардон наряду с фотографической карьерой начинает активно снимать короткометражные документальные фильмы.

С 1974 год по 1977 год Депардон в качестве фотографа и режиссёра активно путешествует по Чаду и освещает тему похищения французского этнолога Франсуа Клаустра, съёмки с поездок выходят в виде трёх короткометражных фильмов.

В 1978 году Депардон покидает Gamma и становится претендентом на вступление, а позже, в 1979 году, полноправным членом Magnum Photos.

В 1979 году Депардон получает приз Жоржа Садула за свою киноработу «Нулевые числа» ().

Депардон является обладателем кинопремий Сезар в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» за работы: «1974: избирательная прогулка» (, фильм о президентской кампании 1974 года Валери Жискара д’Эстена), «Репортеры» () и «Нью-Йорк, штат Нью-Йорк» ().

В 1990 году полнометражный игровой фильм «Пленница пустыни» () номинируется на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.

Работа «На месте преступления» () получает награды за «лучший полнометражный документальный фильм» на кинопремии Сезар, фестивале документального кино в Амстердаме (Премия Йориса Ивенса) и международном кинофестивале в Ванкувере.

На кинофестивале в Кракове 2000 года Депардон отмечен наградой «Дракон драконов» () за значительное влияние на развитие мирового кино в жанрах документальных и анимационных фильмов.

В 2010 году вместе с Дайан Дюфур основывает независимую выставочную площадку и издательскую организацию Le Bal.

В 2012 году фильм «Дневник Франции» () был представлен вне конкурса на Каннском кинофестивале и номинирован на премию «Сезар» за лучший документальный фильм.

В 2012 году президент Франции Франсуа Олланд выбрал Депардона для создания своего официального портрета. Портрет был создан 29 мая 2012 года в саду Елисейского дворца.

В настоящее время живёт и работает в Кламаре.

Личная жизнь 
Женился в 1987 году на Клодин Нугаре.

Клодин является продюсером, режиссёром и звукорежиссёром, и принимала участие в производстве нескольких работ мужа, например: «Боливия» (), «Франция Раймона Депардона» () и «К счастью математики» ().

Публикации

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Профиль Раймона Депардона на сайте фотоагентства Magnum Photos

Фотографы Magnum Photos
Обладатели приза Луи Деллюка
Лауреаты премии «Сезар»